

Kryteria 
Tabela obejmuje wypadki morskie jachtów żaglowych lub żaglowców, spełniających przynajmniej jedno z kryteriów:
 będące przedmiotem badania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (PKBWM),
 będące przedmiotem badania Izby Morskiej (IM),
 bandery polskiej opisane w raporcie zagranicznego odpowiednika PKBWM,
 bandery polskiej, w wyniku których doszło do zatonięcia lub zaginięcia jachtu albo śmierci człowieka (uźródłowionych).

Poszczególne kolumny zawierają informacje zgodne z opisem, przy czym:
 Data wypadku – zawiera także godzinę wypadku – jeśli jest ona możliwa do ustalenia.
 Rodzaj wypadku – pierwotna przyczyna wypadku (jeśli jacht się wywrócił, a potem wypadł z niego człowiek, czy wszedł on na mieliznę – wyszczególnione jest tylko to, co nastąpiło pierwsze). Dopuszczalne rodzaje wypadków: 
 Pożar - także wybuch (ang. Fire/Explosion) ;
 Zalewanie - niekontrolowany napływ wody do wnętrza jachtu, niezależnie od przyczyny (ang. Flooding);
 Zderzenie - kontakt z obiektem pływającym nieuwidocznionym na mapach (inny statek, dryfujący kontener, zwierzę, kłoda...), (ang. Collision);
 Wejście na mieliznę - wpłynięcie na obiekt stały, uwidoczniony na mapach (typu: mielizna, skała, rafa, ląd, falochron, latarniowiec, pława), (ang. Grounding);
 Wywrotka jachtu - przechył większy lub równy 90°, położenie co najmniej masztami na wodzie;
 Niezdolność do żeglugi; 
 Opuszczenie jachtu, (ang. Abandoning); 
 Wypadnięcie za burtę (człowiek za burtą), (ang. Man/Person overboard); 
 Atak (np. piracki); 
 Inne; 
 nie ustalono.

Wypadki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 MAPA polskich wypadków morskich jachtów żaglowych
 wypadkijachtow.pl - zbiór orzeczeń izb morskich i innych prowadzony przez kpt. Janusza Zbierajewskiego
 Oficjalna strona Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
 Oficjalna strona z opublikowanymi orzeczeniami Izb Morskich

Historia żeglarstwa